Àlex Pastor Vallejo, guionista i director de cinema català.
 Àlex Pastor López, polític i alcalde de Badalona (2018-2020)